Пајни има више значења:
 Пајни (Арканзас)
 Пајни (Оклахома)